Рашфолд има више значења:
 Рашфолд (Њујорк)
 Рашфолд (Минесота)